Ожиганово — название населённых пунктов в России:

 Ожиганово — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Ожиганово — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Ожиганово — деревня в Повалихинском сельском поселении Чухломского района Костромской области.
 Ожиганово — деревня в Чухломском сельском поселении Чухломского района Костромской области.
 Ожиганово — деревня в Советском районе Марий Эл.